Анти́льский фра́нко-крео́льский язы́к или малоанти́льский креольский язык — это общее название для нескольких близкородственных франко-креольских диалектов, распространённых на Малых Антильских островах. Выделяют два наречия:
 гваделупско-мартиникское
 Гваделупский диалект
 Мартиникский диалект
 доминикско-сентлюсийское
 Доминикский диалект
 Сент-люсийский диалект
 Тринидадский франко-креольский диалект

Литература 
Baptista, Marlyse. (2005). Lesser Antillean French Creole. In Strazny, Philipp (ed.) Encyclopedia of linguistics (pp. 615–617). Oxon, Routledge. ISBN 1-57958-391-1

Ссылки 

 
 
 Introduction à la langue et à la culture créoles des Petites Antilles
 Les créoles des petites Antilles (carte)

Контактные языки на французской основе
Креольские языки
Малые Антильские острова
Контактные языки Вест-Индии
Языки Доминики
Языки Гваделупы
Языки Гренады
Языки Мартиники
Языки Сент-Винсента
Языки Сент-Люсии
Языки Тринидада и Тобаго